Berrien County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Berrien County (Georgie) – okres státu Georgie
 Berrien County (Michigan) – okres státu Michigan